Сборная России по хоккею с шайбой:
 Сборная России по хоккею с шайбой
 Вторая сборная России по хоккею с шайбой
 Молодёжная сборная России по хоккею с шайбой
 Женская сборная России по хоккею с шайбой
Сборная России по хоккею с мячом:
 Сборная России по хоккею с мячом
 Молодёжная сборная России по хоккею с мячом
 Женская сборная России по хоккею с мячом
Сборная России по хоккею на траве:
 Сборная России по хоккею на траве
 Женская сборная России по хоккею на траве
Сборная России по настольному хоккею:
 Сборная России по настольному хоккею
Сборная России по индор-хоккею:
 Сборная России по индор-хоккею
 Женская сборная России по индор-хоккею